Democratici Cristiani Finlandesi – partito politico della Finlandia
 Partito Popolare Cristiano Democratico – partito politico dell'Ungheria
 Partito Cristiano Democratico – partito politico della Repubblica Ceca